A 25 117-es számú mellékút egy bő 10 kilométeres hosszúságú, öt számjegyű mellékút Borsod-Abaúj-Zemplén megye nyugati részén, a Bükkben.

Nyomvonala 

A 2515-ös útból ágazik ki, annak 8+900-as kilométerszelvényénél, északnyugati irányban, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Harsány és Bükkaranyos határa közelében, de előbbi területén. Fokozatosan fordul nyugati irányba; nem sokkal a negyedik kilométere előtt átlép Kisgyőr területére, majd onnan már délnyugati irányba ível tovább. Jó néhány további irányváltás után ér be a település központjába, majd annak Mocsolyástelep falurészén ér véget.

Teljes hossza az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 10,454 kilométer.

Története 

Egy 950 méteres szakaszát (az 1+750 és a 2+700 kilométerszelvények között) 2019 második felében újítják fel, a Magyar Falu Program útjavítási pályázatának I. ütemében, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kisgyőr település területén.

Források 

 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. május 7.

Jegyzetek 

25117